Ка́рні () — англомовне власне ім'я: прізвище або ім'я, а також топонім.

Прізвище 
 Арт Карні (; 1918—2003) — американський актор кіно, телебачення та радіо.
 Девід Карні (; 1983) — австралійський футболіст, захисник збірної Австралії.
 Джей Карні (; 1965) — прес-секретар Білого дому з січня 2011 року.
 Кіт Карні (; 1970) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Стівен Карні (; 1794—1848) — офіцер армії США, відомий за командування силами США у військових діях протягом Американо-мексиканської війни.

Карні — місто, штат Оклахома
 Карні — селище, штат Мічиган
 Карні — переписна місцевість, штат Меріленд

 Карні — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Карні — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Карні — місто, штат Міссурі
 Карні — місто, штат Небраска

 Карні — місто, штат Аризона
 Карні — місто, штат Нью-Джерсі